Horovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Horovce, comune del distretto di Michalovce, nella regione di Košice 
Horovce, comune del distretto di Púchov, nella regione di Trenčín